Le Community Shield 2012 est la quatre-vingt-dixième édition de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Disputée le  au Villa Park de Birmingham devant  spectateurs, la rencontre est remportée par Manchester City sur le score de 3-2 aux dépens de Chelsea.

Feuille de match

Voir aussi 

2012
Compétition de football à Birmingham
Face-à-face du Manchester City Football Club
Face-à-face du Chelsea FC
Football en Angleterre en 2012
Football en août 2012